

Astronomia 
 Cratere Kocher – cratere lunare della faccia nascosta della Luna

Geografia 
 Kocher (fiume) – fiume tedesco affluente del Neckar
 Hardthausen am Kocher – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg
 Neuenstadt am Kocher – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Emil Theodor Kocher –  medico svizzero, Premio Nobel per la medicina 1909
 Martina Kocher – slittinista svizzera
 Peter Kocher – astronomo amatoriale svizzero
 Zina Kocher – biatleta ed ex fondista canadese